Токаренко — фамилия.
 Токаренко, Владимир Петрович (1937—2019) — советский энергетик, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС.